Municípios do Brasil
Pedra Preta (Mato Grosso)
Pedra Preta (Rio Grande do Norte)
Bairro rural de Brumado, na Bahia
Vila Pedra Preta

Desambiguações de topônimos